Плі́ній () — існують дві відомі людини з таким ім'ям:

 Пліній Старший — давньоримський історик, письменник, енциклопедист, державний та військовий діяч. Автор «Природничої історії».
 Пліній Молодший — давньоримський політичний діяч, письменник, адвокат. Небіж і прийомний син Плінія Старшого.